Oekraïne nam deel aan het Junior Eurovisiesongfestival 2014 in Marsa, Malta. Het was de 9de deelname van het land op het Junior Eurovisiesongfestival. NTU was verantwoordelijk voor de Oekraïense bijdrage voor de editie van 2014.

Nationale finale
De selectie voor Oekraïne vond plaats op 9 augustus 2014. 

Jury
 Aleksandar Zlotnyk
 Roeslana Pysanka
 Gaia Cauchi
 Eldar Gasimov
 Andrej Frantsoez.

Uitslag
Uiteindelijk won het trio Sympho-Nick de nationale finale met zowel de maximale score van de jury als van de televoting.

In Malta
De groep Sympho-Nick moest in Malta als achtste van de zestien acts optreden tijdens de finale van het Junior Eurovisiesongfestival 2014. Uiteindelijk eindigde ze als zesde met 74 punten. 

Junior Eurovisiesongfestival 2014
2014